Kalisz, hettita királyné, I. Murszilisz felesége
 Kalisz, lengyel település